Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu za žene za sezonu 2005. je osvojila "Bura" iz Splita. 

Prvi put je prvenstvo Hrvatske igrano kao liga, za razliku od prošlih prvenstava (2001. – 2004.), kada je igrano turnirski. Utakmice su igrane u jesen 2005. godine., a sudjelovalo je 6 klubova koji su igrali dvokružnu ligu (10 kola).

Ljestvica

Rezultati

Izvori 
 
 "Hrvatski športski almanah 2005/2006.", ISSN 1330-2523, str. 751 
 zvk-gusar.hr, Prva liga - žene - 2005., wayback arhiva od 30. studenog 2007. 
 skoric-opatija.com/zvk_primorje, PRVENSTVO HRVATSKE 2005. - 1. liga - žene, wayback arhiva
 zvkprimorje.weebly.com, POVIJEST ŽENSKOG VATERPOLA U HRVATSKOJ, pristupljeno 2. studenog 2018.

Vanjske poveznice 
 Hrvatski vaterpolski savez

2005